Een verkeersweg:
N230 (België)
N230 (Frankrijk)
N230 (Nederland), zie Provinciale weg 230
N-230 (Spanje)
N230 (Zwitserland)